«Ту́пи» — бразильский футбольный клуб из муниципалитета Жуис-ди-Фора (штат Минас-Жерайс).

История 
Клуб основан 16 мая 1912 года, домашние матчи проводит на стадионе «Марио Эленио». Главным достижением клуба является победа в Серии D чемпионата Бразилии в 2011 году. Однако по итогам следующего года команда заняла последнее место в Серии C и вернулась в четвёртый по уровню дивизион чемпионата Бразилии.

Достижения 
  Чемпион Второго дивизиона Лиги Минейро (1): 2001
  Обладатель Кубка Минас-Жерайс (1): 2008
  Чемпион Бразилии в Серии D (1): 2011

Известные игроки 

  Андре Луис
  Леонардо
  Мюллер
  Джонатан Рейс
  Алекс Росси
  Тулио Коста
 Руан Рибейру Телеш

Известные тренеры 
  Тита

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Минас-Жерайс